Рэп — ритмичный речитатив, обычно читающийся под музыку с тяжёлым битом (смотри также хип-хоп).
 «Рэп» — альбом советской музыкальной группы «Час пик», выпущенный в 1984 году.

Аббревиатура:
 РЭП — радиоэлектронное противодействие (или радиоэлектронное подавление).
 РЭП — радиоэлектронная промышленность.
 РЭП — ремонтно-эксплуатационное предприятие (например МУП РЭП-1).
 РЭП — регистрационно-экзаменационное подразделение (например РЭП ГИБДД).

См. также 
 Рэпп, Энтони

Примечания